Michail Kuznetsov kan syfta på:

 Michail Kuznetsov (kanotist), rysk kanotist, född 1985
 Michail Kuznetsov (roddare), sovjetisk roddare, född 1952